Masłów (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Kielecki
 Masłów (powiat Trzebnicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in het district Trzebnicki
 Masłów (Święty Krzyż), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in het district Kielecki